Little River (engl. für „Kleiner Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Little River (Ammonoosuc River), in New Hampshire
 Little River (Brazos River), in Texas
 Little River (Canadian River), in Oklahoma  
 Little River (Elwha River), in Washington
 Little River (Exeter River, Brentwood), in New Hampshire
 Little River (Exeter River, Exeter), in New Hampshire
 Little River (Lamprey River), in New Hampshire
 Little River (Neuse River), in North Carolina
 Little River (Ouachita River), in Arkansas und Louisiana
 Little River (Red River), in Oklahoma und Arkansas
 Little River (Saint Francis River), in Arkansas
 Little River (Tennessee River), in Tennessee

in Australien:
 Little River (Acheron River), Nebenfluss des Acheron River in Victoria
 Little River (Coxs River), Nebenfluss des Coxs River in New South Wales
 Little River (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River in Queensland
 Little River (Hodgkinson River), Nebenfluss des Hodgkinson River in Queensland
 Little River (Macquarie River), Nebenfluss des Macquarie River in New South Wales
 Little River (Moroka River), Nebenfluss des Moroka River in Victoria
 Little River (Nattai River), Nebenfluss des Nattai River in New South Wales
 Little River (Nive River), Nebenfluss des Nive River in Tasmanien
 Little River (Snowy River, New South Wales), Nebenfluss des Snowy River in New South Wales
 Little River (Snowy River, Victoria), Nebenfluss des Snowy River in Victoria
 Little River (Tooma River), Nebenfluss des Tooma River im Kosciuszko-Nationalpark in New South Wales
 Little River (Wingecarribee), Fluss in New South Wales

in Kanada:
 Little River (Cariboo River), in der Cariboo-Region, British Columbia
 Little River (Little Shuswap Lake), Wasserweg zwischen Shuswap Lake und Little Shuswap Lake 
 Little River (Vancouver Island), in der Comox Valley-Region, British Columbia
 Little River (Petitcodiac River), in New Brunswick
 Little River (Bathurst Harbour), in New Brunswick 
 Little River (Newcastle Creek), in New Brunswick 
 Little River (Takhini River), in Yukon 

Little River ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Little River (British Columbia), in der Comox Valley-Region auf Vancouver Island
 Little River (Cumberland County, Nova Scotia), unincorporated area im Cumberland County, Nova Scotia
 Little River (Digby County, Nova Scotia), unincorporated area im Digby County, Nova Scotia
 Little River (New Brunswick), unincorporated area im Albert County, New Brunswick
 Little River (Victoria County, Nova Scotia), unincorporated area im Victoria County, Nova Scotia

in Neuseeland:
 Little River (Neuseeland), auf der Banks Peninsula

in den Vereinigten Staaten:
 Little River (Baldwin County, Alabama), im Baldwin County
 Little River (Cherokee County, Alabama), im Cherokee County
 Little River (Kalifornien), im Mendocino County
 Little River (South Carolina), im Horry County
 Little River (Texas), im Bell County
 Little River (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin

Siehe auch:
 Little River Township
 Little White River